

Sigle 
 (Vitamin) D binding protein – proteina trasportatrice specifica della vitamina D
 Deutsche Bundespost – poste tedesche
 Development Bank of the Philippines – banca filippina

Medicina
Displasia broncopolmonare – patologia del neonato
Diametro Biparietale – misurazione ecografica compiuta sul feto
 Disturbo borderline di personalità

Chimica 
DBP – dibutilftalato

Codici 
DBP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Debepare (Papua Nuova Guinea)
dbp – codice ISO 639-3 della lingua duwai